

Geografia
 Abay – termine arabo per Nilo Azzurro, fiume dell'Africa
 Abay – città del Kazakhstan
 Abay – frazione spagnola del comune di Jaca

Persone
 Abay – faraone egizio della XIII dinastia
 Imre Abay – ex schermidore ungherese
 Oszkár Abay-Nemes – nuotatore ungherese
 Péter Abay – ex schermidore ungherese